Wilhelm Fitzner ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Fitzner (Kesselfabrikant) (1833–1905), deutscher Industrieller
 Wilhelm Fitzner (Jurist) (1891–1950), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (SPD)